Sapucaia, un comune brasiliano dello stato di Rio de Janeiro.
 Sapucaia , un comune brasiliano dello stato di Pará.